Колоко́льчик рапу́нцель, или Колокольчик ре́пчатый () — двулетнее травянистое растение семейства , большей частью с реповидно-утолщённым корнем. В народе растение часто называется просто «рапунцель», но это название принадлежит также и некоторым другим видам.

Существует также вид .

Русские названия видов  и  часто ошибочно приписываются другому виду.

Ботаническое описание 

Растение двулетнее.

Корень толстый, веретенообразный.

Стебель тупо-ребристый, высокий, большей частью простой.

Стеблевые листья узкие, линейные или линейно-ланцетные, голые.

Цветки некрупные (ширина отгиба не более 1,8 см), беловатые, в длинной, узкой, большей частью многоцветковой метёлке, реже простой кисти и одиночные. Венчик воронковидный, колокольчатый, часто до середины пятираздельный. Доли венчика яйцевидно-продолговатые, острые, голые.

Распространение и среда обитания 
Растёт в Европе и Предкавказье по опушкам, лугам, краям полей, у дорог.

Хозяйственное значение и применение 
Колокольчик рапунцель издавна выращивают как огородное растение. Корни его используют в пищу подобно редису, молодые листья — как салат.

Таксономия

Синонимы 
По данным The Plant List в синонимику вида входят:
 
 
 , nom. inval.
 , nom. illeg.
 
 , nom. illeg.
 , nom. inval.
 
 
 , spel. var.
 
 , nom. illeg.

Литература 

 Ипатьев А. Н. Овощные растения земного шара. — Минск, 1966.

Примечания

Ссылки 
 

Колокольчиковые
Овощи
Флора Евразии